

Patronyme
 Antoine Gorius (1918-2001), footballeur et entraîneur français.
 Aurore Gorius (1979-), journaliste d'investigation française.
 Julien Gorius (1985-), footballeur français.
 Erk Sens-Gorius (1946-), fleurettiste allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme